McCleary ist der Familienname folgender Personen:

 Garath McCleary (* 1987), englischer Fußballspieler
 James McCleary (1853–1924), US-amerikanischer Politiker
 Rachel McCleary (* 1953), US-amerikanische Wirtschaftsphilosophin, Politologin und Hochschullehrerin
 Trent McCleary (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Urie McCleary (1905–1980), US-amerikanischer Szenenbildner
 William McCleary (1853–1917), kanadischer Unternehmer und Politiker
 William Boyd McCleary (* 1949), Gouverneur der Britischen Jungferninseln

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McCleary (Pennsylvania)
 McCleary (Washington)
 McCleary Junction (Washington)

Siehe auch:
 McCleary-Gletscher
 McCleery